

Prénom

Toponyme

Patronyme 

 Giovani Lo Celso (1996-), footballeur italo-argentin.

Pseudonyme 

 Celso (1947-), de son nom complet Celso Luís de Matos, footballeur international portugais.
 Celso (1956-), de son nom complet Celso Dias dos Santos, footballeur brésilien.

Divers 
 (8411) Celso est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Prénom espagnol
Prénom brésilien
Patronyme hispanique